Front Nacional de Redempció (del seu nom en anglès National Redemption Front), aliança de grups de l'oposició de Darfur (Sudan)
 Força de reacció de l'OTAN (del seu nom en anglès NATO Response Force), força de reacció ràpida de l'OTAN
 Nouvelle Revue Française, revista literària de França